Omer steht für:

 Omer (Bibel), Getreidegarben bei der biblischen Frühlingsernte
 Omer (Vorname), männlicher Vorname
 Omer, französischer Name von Audomar (um 600–um 670), Bischof von Tervanna 
 Omer (Israel), Stadt in der Negev-Wüste 
 Omer (Michigan), Dorf im Arenac County

Omer ist der Familienname folgender Personen:
 Dvora Omer (1932–2013), israelische Schriftstellerin 
 Haim Omer (* 1949), israelischer Psychologe und Hochschullehrer
 Jassim Omer (* 1995), katarischer Fußballspieler
 Jean Omer (1912–1994), belgischer Musiker und Bandleader
 Mirza Omer (* 1995), bosnisch-herzegowinischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Saint-Omer